586 Thekla – asteroide della fascia principale
 Thekla – variante del nome Tecla
 Thekla – quartiere di Lipsia